Хараяха — название рек в России:

Красноярский край 
 Хараяха (приток Утка-Речки)

Ненецкий АО 
 Хараяха (приток Колвы) 
 Хараяха (река, впадает в Югорский Шар)

Ямало-Ненецкий АО 
 Хараяха — левый приток реки Енъяха (67°13’с. ш. 76°21’в. д.) Q-43-033
 Хараяха — правый приток реки Нянзотаяха (68°53’с. ш. 70°38’в. д.) R-42-118
 Хараяха — правый приток реки Вэнуймуёяха 70°47’с. ш. 71°35’в. д. R-42-048
 Хараяха — левый приток реки Танлаваяха 67°22’с. ш. 69°16’в. д. Q-42-019
 Хараяха — левый приток реки Большой Епседей 65°55’с. ш. 68°40’в. д. Q-42-078
 Хараяха — правый приток реки Пайсятта 64°27’с. ш. 73°35’в. д. Q-43-124
 Хараяха — левый приток реки Нгарка-Танголава 66°28’с. ш. 76°32’в. д. Q-43-058
 Хараяха — левый приток реки Большой Ярудей 65°55’с. ш. 73°54’в. д. Q-43-076

Примечания